Krupy (gromada w powiecie lubartowskim)
 Krupy (gromada w powiecie sławieńskim)
także:
 Wojny-Krupy (gromada) (powiat wysokomazowiecki)